Епархия Грейт-Фолс-Биллингса () — епархия Римско-Католической церкви в городе Грейт-Фолс, штат Монтана, США. Епархия Грейт-Фолс-Биллингса входит в митрополию Портленда. Кафедральным собором епархии Грейт-Фолс-Биллингса является собор святой Анны.

История 
18 мая 1904 года Святой Престол учредил епархию Грейт-Фолса, выделив её из епархии Хелены.

14 февраля 1980 года епархия Грейт-Фолса была переименована в епархию Грейт-Фолса-Биллингса.

Ординарии епархии 

 епископ Mathias Clement Lenihan (26.08.1904 — 18.01.1930);
 епископ Edwin Vincent O’Hara (6.08.1930 — 15.04.1939) — назначен Архиепископом Канзас-Сити;
 епископ William Joseph Condon (5.08.1939 — 17.08.1967);
 епископ Eldon Bernard Schuster (2.12.1967 — 27.12.1977);
 епископ Thomas Joseph Murphy (5.07.1978 — 26.05.1987);
 епископ Anthony Michael Milone (14.12.1987 — 12.07.2006);
 епископ Майкл Уильям Уорфел (20.11.2007 — по настоящее время).

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 

 Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии США
Религия в Монтане